

Geografia 
 Stati Uniti d'America 
 Buffalo – census-designated place della Contea di Union, Carolina del Sud
 Buffalo – città della Contea di Cass, Dakota del Nord
 Buffalo –  comune della Contea di Harding, Dakota del Sud
 Buffalo – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Buffalo – census-designated place della Contea di White, Indiana
 Buffalo – città della Contea di Scott, Iowa
 Buffalo – città della Contea di Wilson, Kansas
 Buffalo – capoluogo della Contea di Wright, Minnesota
 Buffalo – capoluogo della Contea di Dallas, Missouri
 Buffalo – metropoli e capoluogo della Contea di Erie, New York
 Buffalo – capoluogo della Contea di Harper, Oklahoma
 Buffalo – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Buffalo – township della Contea di Perry, Pennsylvania
 Buffalo – township della Contea di Union, Pennsylvania
 Buffalo – township della Contea di Washington, Pennsylvania
 Buffalo – città della Contea di Leon, Texas
 Buffalo – città della Contea di Putnam, Virginia Occidentale
 Buffalo – città della Contea di Buffalo, Wisconsin
 Buffalo – città della Contea di Marquette, Wisconsin
 Buffalo – capoluogo della Contea di Johnson, Wyoming
 Sudafrica
 Buffalo – fiume

Musica 
 Buffalo – gruppo musicale heavy metal australiano 
 Buffalo – album di Frank Zappa del 2007

Trasporti 

 Buffalo Airways – compagnia aerea canadese

Altro 
 Buffalo – famiglia di Cosa nostra statunitense
 Buffalo – scarpe
 Brewster F2 Buffalo – aereo statunitense della seconda guerra mondiale
 Buffalo – gioco da tavolo di Alex Randolph
 Buffalo – Bit User Fast Friendly Aid to Logical Operation – debugger interno del MCU 68HC11
 Buffalo – personaggio del manga e anime One Piece
 Buffalo – racconto breve di fantascienza di John Kessel del 1991
 Buffalo – automezzo militare corazzato antimina
 Buffalo – azienda del settore informatico
 Buffalo (Buffalo All-Stars, Buffalo Bisons, Buffalo Bisons) – squadra professionistica di football americano
 Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo – frase grammaticalmente valida della lingua inglese usata come esempio di come omonimi e omofoni

Pagine correlate 
 Bufalo
 Buffalo wings (disambigua)